Назарій Загарюк, більш відомий як Costel van Dein () — український ді-джей і музичний продюсер, треки якого відомі на міжнародній електронній сцені. Автор музики в стилях: електро-хауз, EDM, future house, bass house. Його треки успішно видаються на провідних лейблах, таких як: Spinnin Records «HYSTERIA» «Revealed», Hexagon, Skink, Actuation, Mixmash, DarkLight та інші.

Треки Costel van Dein звучали в сетах: Fedde le Grand, Dillon Francis, Dash Berlin, David Guetta, Нікі Ромеро, Don Diablo, NERVO, Lucas and Steve, Loud Luxury, Dannic, D.O.D., Daddy's Groove, Cedric Gervais, Феррі Корстен, Cosmic Gate, M.I.K.E. Push, Laidback Luke, Swanky Tunes, Jewelz & Sparks, Judge Jules і на фестивалях: Ultra Music Festival, Tomorrowland, EDC та інших..

Біографія 

Народився 21 січня 1991 року в Чернівцях, Україна. Там закінчив філію Одеської національної юридичної академії. Паралельно грав сети як ді-джей у місцевих клубах і взяв псевдонім Costel van Dein. У 2013 переїхав до Львова та став резидентом нічного клубу «Малевич».

Музична кар'єра 

У 2014 році Costel van Dein видав свій перший трек як музичний продюсер — Soul Noise на лейблі CTS Records.

У 2016—2017 роках співпраця з міжнародними лейблами набирає обертів, і він видає за рік 14 власних треків на лейблах: Big Toys Production, FGComps, LW Recordings, Alter Ego Records, Tangled Audio, TRXX, Press Play, Nothing But, DNCTRX, Weekend Weapons, Ghostmind Records, Arcana та Club Family Records в музичних стилях: trance, tech and електро-хауз.

У 2018 році Costel van Dein видав 9 треків на лейблах: Electric Station, LW Recordings, RaveUp Records, Play This! Records, RH2. Також в цьому році презентував перший трек See Me в колаборації з вокалісткою Тетяною Нечай на лейблі Digital Empire Records. Також виступає на міжнародному фестивалі «Файне місто».

У 2019 році Costel van Dein помічає один із найпотужніших лейблів світу Darklight Recordings (Armada) і підписує з ним контракт. У рамках співпраці він презентує на лейблі три треки: Speaker From The Jungle, Give Me Down, Turn Up The Bass. Також у 2019 році Costel van Dein випускає свою другу спільну роботу, на цей раз з DJ MalYar Alien with Snickers.

Після підписання контракту з Darklight Recordings (Armada) до Costel van Dein приходить міжнародний успіх. Його роботи підтримують імениті колеги Fedde le Grand, Knife Party, його треки з'являються в знаменитих радіошоу, а також на фестивалях, таких як: Tomorrowland, Ultra, EDC та інших. На радіошоу One World Radio в рамках Tomorrowland Anthems Fedde le Grand називає Costel van Dein одним із найперспективніших ді-джеїв, в якого дуже вірить.

Трек Speaker from the Jungle (original mix), виданий на лейблі Darklight Recordings (Armada) був підтриманий та зіграний на сцені фестивалів Ultra music, Tomorrowland ді-джеями Fedde le Grand та Девід Гетта, що став хітом його авторської колекції.

Трек Drop That, виданий на лейблі Peak House Music в 2019му році зіграли Loud Luxury на фестивалі Tomorrowland.

У 2019 році популярний онлайн-журнал EDM souce підтримав реліз треку Costel van Dein Bomboclaat, внісши його у список найочікуваніших релізів.

На старті 2019 року Costel van Dein презентував три треки: Turn Up The Bass, Check It Out, Everybody Knows знову на лейблі Darklight Recordings (Armada) і трек Dope Sh1t на лейблі Peack Hour Music.

У червні 2020 року випустив офіційний ремікс на трек Skank Fedde le Grand під егідою лейблу Darklight Recordings (Armada), що став визначним кроком у його кар'єрі.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну випускає в колаборації з українськими ді-джеями та вокалістами треки Kolomiyka (feat. July Mell), Samokat (feat. G-Pol), Rodyna (feat. July Mell).

Музичні релізи

Примітки

Посилання 
 
 
 

Ді-джеї
Українські музиканти
Уродженці Чернівців